Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 63-as, továbbá 63A, 63S, 63Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 63-as busz (Budapest)
 63A busz (Budapest)megszűnt

 63-as busz (Pécs)megszűnt
 63Y busz (Pécs)megszűnt

 63-as busz (Salgótarján)
 63A busz (Salgótarján)megszűnt
 63S busz (Salgótarján)
 63Y busz (Salgótarján)megszűnt

 63-as busz (Szeged)
 63Y busz (Szeged)